Der Warsteiner Challenger Lübeck 2003 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Februar 2003 in Lübeck stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 18 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 13 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 18 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Lübeck